Personen
 Bridget en Jerome Dobson, Amerikaanse schrijvers en uitvoerende producenten van de soapserie Santa Barbara
 Frank Owen Dobson (1886-1963), Engels schilder en beeldhouwer
 George Edward Dobson (1848-1895), Iers zoöloog
 James Dobson (1936), Amerikaans evangelist, oprichter en voormalig voorzitter van Focus on the Family
 John Dobson (1915-2014), Amerikaans telescoopbouwer en popularisator van de astronomie
 Tamara Dobson (1947-2006), Amerikaans fotomodel en actrice

Plaatsen
 Dobson (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina

Overige
 Dobsonmontering, eenvoudige telescoopmontering; zie Montering (telescoop)
 Dobsontelescoop, eenvoudige telescoopconstructie die geschikt is voor zelfbouw
 Dobson (eenheid), meeteenheid voor atmosferische ozon vernoemd naar de Britse natuurkundige Gordon Dobson (1889-1976)